Канделиља има више значења:

 Канделиља, Лас Палмитас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Канделиља (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику